Bafétimbi Gomis (La Seyne-sur-Mer, 6 augustus 1985) is een Frans profvoetballer van Senegalese afkomst die bij voorkeur als aanvaller speelt. Hij verruilde Al-Hilal in februari 2022 voor Galatasaray. Gomis debuteerde in 2008 in het Frans voetbalelftal.

Gomis verbrak in 2011 het record van de snelste hattrick in de UEFA Champions League. Hij scoorde drie keer in zeven minuten voor Olympique Lyon tegen Dinamo Zagreb.

Clubvoetbal 
Gomis stroomde in 2004 door vanuit de jeugd van Saint-Étienne. Daarmee werd hij in het seizoen 2007/08 vijfde in de Ligue 1, goed voor plaatsing voor de UEFA Cup. Gomis werd daarin met Saint-Étienne groepswinnaar in een groep met Valencia en schakelde met de club in de derde ronde Olympiakos uit. In de achtste finale kwam de club tegen Werder Bremen uit en verloor het de heenwedstrijd met 0–1. In vier seizoenen bij Saint-Étienne maakte Gomis 47 doelpunten in 144 wedstrijden en behaalde hij onder meer een derde plaats in het topscorersklassement van het seizoen 2007/08, achter Karim Benzema (Olympique Lyonnais) en Mamadou Niang (Olympique Marseille).

Gomis kwam in de belangstelling te staan van onder meer Arsenal, Manchester City, Newcastle United en Everton. Hij vond het nog te vroeg voor een vertrek en bleef Saint-Étienne trouw tot het einde van het seizoen 2008/09. Toen de transfermarkt in de zomer van 2009 geopend werd, nam Olympique Lyon Gomis voor 15 miljoen euro over. Op 29 juli werd officieel bekend dat de aanvaller de overstap maakte naar de traditionele aartsrivaal van Saint-Étienne.

Statistieken

Interlands 
Frankrijk
Als speler van Senegalese afkomst had Gomis in het najaar van 2007 de mogelijkheid om voor het nationale elftal van Senegal te spelen, met kans op deelname aan de African Cup of Nations 2008. Hij debuteerde op 27 mei 2008 daarentegen in het Frans voetbalelftal in een thuiswedstrijd tegen Ecuador (2–0 winst). Hij kwam in de 46e minuut in het veld voor Djibril Cissé, waarna hij binnen 26 minuten twee keer scoorde. Daarmee werd Gomis de eerste speler sinds Zinédine Zidane die tweemaal wist te scoren tijdens zijn debuut als Frans international.

Op 28 mei 2008 werd Gomis opgenomen in de definitieve selectie voor het Europees kampioenschap voetbal 2008, ten koste van de aanvaller Djibril Cissé. Hoewel Frankrijk favoriet was voor de titel, werd de selectie van de bekritiseerde bondscoach Raymond Domenech in de groepsfase uitgeschakeld. Gomis mocht tijdens het EK 2008 tweemaal invallen; tegen Roemenië en Nederland. Na het EK werd Gomis gedurende drie jaar sporadisch opgeroepen door zowel Domenech als diens opvolger Laurent Blanc. Bondscoach Didier Deschamps maakte vanaf augustus 2012 weer met enige regelmaat gebruik van Gomis bij de nationale selectie, meestal als invaller voor Olivier Giroud. Tijdens zijn tiende interland voor Frankrijk maakte Gomis op 14 november 2012 wederom een doelpunt, tegen Italië (2–1 winst).

Erelijst
 Saint-Étienne
Ligue 2: 2003/04

 Olympique Lyonnais
Coupe de France: 2011/12
Trophée des Champions: 2012

 Galatasaray
Süper Lig: 2017/18

 Al-Hilal
Saudi Professional League: 2019/20, 2020/21
King Cup: 2019/20
Saudi Super Cup: 2021
AFC Champions League: 2019, 2021

Individueel
 UNFP – Speler van de Maand: januari 2007
 Gol Kralı (Turks topscorer): 2017/18
 Saudi Professional League – Speler van de Maand: februari 2019
 AFC Champions League – Topscorer: 2019
 AFC Champions League – MVP: 2019
 AFC Champions League – Fans' Best XI: 2019
 AFC Champions League – OPTA Best XI: 2019
 Saudi Professional League – Topscorer: 2020/21

Externe link 
 Football Database.eu - Voetbalpaspoort Bafétimbi Gomis.

Gomis, Bafetimbi